Baal — principal deus masculino dos fenícios
Ba'al Hammon — divindade central da religião cartaginesa
Baal (demónio) — mencionado no Antigo Testamento como o principal deus dos fenícios
Baal I (r. 680–660 a.C.) — rei fenício de Tiro